Elswick (Lancashire) – wieś w Lancashire
 Elswick (Tyne and Wear) – dzielnica Newcastle upon Tyne
 Elswick (samochód) – angielski samochód